МИАН:
 МИАН — Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
 МИАН (группа компаний)

См. также 
 Миан, Томми (1896—1924) — английский футболист, выступавший на позиции хавбека.